Lypne (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Wolodymyrez, siehe Lypne (Wolodymyrez)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Lypne (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Luzk, siehe Lypne (Luzk)

siehe auch:
 Lipno